Мэтью Ли ():
  — австралийский актёр.
 Ли, Мэтт (род. 1981) — английский  художник, хакер и компьютерный активист.
 Ли, Мэтью — американский журналист из агентства «Ассошиэйтед Пресс».
  — итальянский пианист.
  — американский журналист из организации «».